Steven Jones (golfer) (*1984), Australisch golfprofessional
 Steven E. Jones (*1949), Amerikaans natuurkundige
 Steven Jones (producent), producent en productieleider van een aantal films
 Steve Jones (voetballer), Noord-Iers voetballer

Zie ook:
 Steve Jones (doorverwijspagina)
 Stephen Jones (doorverwijspagina)